Ге́рінг — німецьке прізвище. Написання Герінг охоплює німецькі прізвища Gering [Ґеринґ],  [Геринґ],  [Ґьоринґ] і  [Ґьооринґ].

 Альберт Герінг — німецький підприємець, інженер, активно допомагав євреям і німецьким дисидентам за часів Другої світової війни.
 Герман Герінг— німецький політичний, державний і військовий діяч часів Третього Рейху.
 Карл Ґерінґ — німецький шахіст і філософ.
 Патрік Герінг — швейцарський хокеїст.
 Сабріна Герінг () — німецька веслувальниця.

Німецькі прізвища